Nur eine Nacht ist der Titel folgender Filme:

 Nur eine Nacht (1922), deutscher Stummfilm von Rudolf Walther-Fein 
 Nur eine Nacht (1950), deutscher Spielfilm von Fritz Kirchhoff
 Nur eine Nacht (2009), deutscher Kurzfilm vom Matthias Krumrey 
 Nur eine Nacht (2012), deutscher Fernsehfilm von Thorsten Näter